Bupleurum koso-polianskyi är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Bupleurum koso-polianskyi ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
koso-polianskyi